Чемпионат США по кёрлингу среди женщин () — ежегодное соревнование женских команд США по кёрлингу. Проводится с 1977 года. Организатором является  ().

Проводится обычно одновременно и в одном городе с чемпионатом США по кёрлингу среди мужчин.

Победитель чемпионата получает право до следующего чемпионата представлять США на международной арене как женская сборная США.

Годы, места проведения и команды-призёры

Медальный зачёт по скипам 
(по состоянию после чемпионата 2021; в том числе учтены медали и когда игрок НЕ был скипом — которые указаны в его профиле на TeamUSA, Curlingzone или в английской Вики; постепенно будут заполняться данные о 2-х и 3-х местах, если будут найдены)

Примечания

Ссылки

См. также 
 Чемпионат США по кёрлингу среди мужчин
 Чемпионат США по кёрлингу среди смешанных команд
 Чемпионат США по кёрлингу среди смешанных пар
 Чемпионат США по кёрлингу на колясках среди смешанных пар
 Чемпионат США по кёрлингу среди юниоров
 Чемпионат США по кёрлингу среди ветеранов

Спортивные соревнования, регулярно проводимые с 1977 года